Серена Вільямс і Вінус Вільямс були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, перемігши у фіналі 1-шу пару посіву Кару Блек і Лізель Губер з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравці 
{{columns-list|2|
  Кара Блек /  Лізель Губер (фінал)
  Серена Вільямс  /  Вінус Вільямс (чемпіони)
  Нурія Льягостера Вівес /  Марія Хосе Мартінес Санчес (3 коло)
  Сє Шувей /  Пен Шуай (3 коло)
  Надія Петрова /  Саманта Стосур (1 коло)
  Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (півфінал)
  Аліса Клейбанова /  Франческа Ск'явоне (чвертьфінал)
  Бетані Маттек-Сендс /  Янь Цзи (чвертьфінал)
  Олена Весніна /  Чжен Цзє (3 коло)
  Саня Мірза /  Вірхінія Руано Паскуаль (3 коло)
  Алла Кудрявцева /  Катерина Макарова (2 коло)
  Чжуан Цзяжун /  Квета Пешке (2 коло)
  Хісела Дулко /  Флавія Пеннетта (чвертьфінал)
  Анна-Лена Гренефельд /  Ваня Кінґ (2 коло)
  Марія Кириленко /  Агнешка Радванська (півфінал)
  Івета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрицова ''(2 коло)
}}

Сітка

Фінальна частина

Нижня половина

Секція 3

Секція 4 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed01=8
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= К Фліпкенс М Уден
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Є Янкович Ш Перрі
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Д Цібулкова М Крайчек
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= М Кондратьєва А Севастова
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= В Раззано Я Вікмаєр| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Корне Ш Фічмен
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= О Весніна Ц Чжен| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2='''6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=16
| RD1-team09=

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
2010 у тенісі